Petrikau steht für:
 Petrikau, deutscher Name der Stadt Piotrków Trybunalski bei Lodz in Polen
 Petrikau, deutscher Name von Piotrkówek bei Niemcza in Polen
 Petrikau, von 1939 bis 1942 sowie von 1943 bis 1945 als Petrikau (Wartheland) Name der Gemeinde Piotrków Kujawski in Polen